Hepatidae, een oude benaming voor krabben van het genus Hepatus, tegenwoordig ondergebracht bij de Aethridae de enige familie van de Aethroidea;
Doktersvissen/Acanthuridae, baarsachtige vissen die rond 1900 Hepatidae genoemd werden.